Der Cup des Österreichischen Fußball-Bundes wurde in der Saison 1978/79 zum 45. Mal ausgespielt.

Das Finale wurde in zwei Spielen ausgetragen. Im Hinspiel im Innsbrucker Tivolistadion besiegte der SSW Innsbruck vor 5500 Zuschauern durch ein Goldtor von Werner Seubert den FC Admira/Wacker mit 1:0. Im Rückspiel kam der FC Admira/Wacker vor 4000 Besuchern im Maria Enzersdorfer Bundesstadion Südstadt über ein 1:1-Unentschieden nicht hinaus. Pokalsieger wurde dadurch mit einem Gesamtergebnis von 2:1 der SSW Innsbruck. Dies war der fünfte Cupsieg der Tiroler, die damit ihren Titel vom Vorjahr erfolgreich verteidigen konnten.

1. Runde 

|}

2. Runde 

|}

Achtelfinale  

|}

Viertelfinale  

|}

Halbfinale  

|}

Finale

Hinspiel

Rückspiel

Grafische Übersicht ab dem Achtelfinale 

 Sieg nach Verlängerung

Weblinks 
 Austria soccer.at: Cup 1978/79 (abgerufen am 4. Oktober 2016)
 Weltfussball.at: ÖFB-Cup 1978/79 (abgerufen am 4. Oktober 2016)

Einzelnachweise 

1978
Fußballsaison 1978/79